Dinheiro - em inglês, money

Música
Money (canção de Pink Floyd)
Money (canção de Cardi B)
Money (That's What I Want)
Money, Money
Money, Money, Money
Money (canção de Lisa)

Desambiguação